dominium – w prawie rzymskim własność prywatna.
 dominium – w systemie feudalnym posiadłości ziemskie należące w całości do pana feudalnego.
 dominium brytyjskie – niezależne państwo wchodzące w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów oraz uznające monarchę brytyjskiego za głowę państwa, a będące niegdyś kolonią Wielkiej Brytanii.
 Dominium – jednostka podziału administracyjnego i sądowego Austro-Węgier.
 Dominium – polska grupa muzyczna.
 Dominium – w fikcyjnym świecie Star Trek imperium gwiezdne zlokalizowane w kwadrancie gamma stworzone przez rasę Zmiennokształtnych.
 Pizza Dominium - polska sieć restauracji.

Zobacz też 
 dominion (ujednoznacznienie)